A Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette  (Congregatio Missionarii Dominæ Nostræ a Salette) ou Missionarii Salettini (MS), é uma congregação religiosa da Igreja Católica fundada em 1 de maio de 1852 por Dom Felisberto Bruillard, bispo de Grenoble, com a missão de transmitir aos homens a mensagem que a Virgem Maria dera a duas crianças, Maximino e Melânia, numa aparição, no dia 19 de setembro de 1846, na montanha da Salete, no arciprestado de Corps, nos Alpes franceses. A Virgem Maria passou a ser venerada em Salette com o título de ‘’Reconciliadora dos Pecadores’’ (Reconciliatrix Pecccatorum).

História 
A Congregação dos Missionários de Nossa Senhora de La Salette (Saletinos), foi fundada pelo bispo da Diocese de Grenoble da época da aparição da Virgem Maria em La Salette, na França.

Carisma 
O carisma da congregação é a Reconciliação. Os Missionários Saletinos vivem e propagam a reconciliação por meio de uma vida totalmente doada à Deus e aos irmãos, através do sacramento da reconciliação e da transmissão da Mensagem de La Salette.

Hábito 
Os Missionários Saletinos usam o hábito igual aos sacerdotes diocesanos, a saber: a veste talar (batina); e são identificados pela cruz saletina que carregam.

Missionários Saletinos no Brasil 
No dia 26 de setembro de 1860, nascia em Ablandins-La Salette, uma pequena aldeia francesa, um menino que recebeu o nome de Clemente Henrique Moussier, que foi ordenado sacerdote, aos 24 anos de idade, a 31 de maio de 1885. Tinha ele o desejo de ir além, de levar avante, de transmitir a mensagem da Salette e comprometer a vida com uma missão. Padre Moussier, com 42 anos decide partir para o Brasil, chegando em Santos, a 18 de dezembro de 1902 . Aos poucos, o padre foi buscando alimentar seu ideal e tentando encontrar um lugar para dar início à obra saletina no Brasil. Em 1904 assumiu uma paróquia em São Paulo e depois, chegando outros missionários, outras Paróquias foram assumidas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A partir destes lugares o trabalho foi se expandindo e o número de missionários aumentando.

Ramo feminino 
Há um ramo feminino, de religiosas chamadas Missionárias de Maria Reconciliadora (Missionariæ Mariæ Reconcilatricis) (MMR). Este ramo foi fundado na década de sessenta do século XX, pelo Padre Carmine Savinelli, Missionário Saletino, em Santa Maria do Vico, Itália.
  

 
Saletinos